(667) Дениз () — астероид главного пояса, который был открыт 23 июля 1908 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван французским женским именем Дениз, которое может быть связано с временным обозначением астероида 1908 DN.

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,022.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом